Sommaruniversiaden 2009 hölls 1-12 juli 2009 i Belgrad, Serbien med Beogradska arena som huvudanläggning. Spelen invigdes av Serbiens dåvarande premiärminister Mirko Cvetković. Det var första gången Universiaden hålls i någon av de tidigare jugoslaviska staterna efter att det tidigare Jugoslavien föll sönder i etapper åren 1991-2006.

Medaljtabell

Sporter vid sommaruniversiaden 2009 
 Basket
 Bordtennis
 Bågskytte
 Fotboll
 Friidrott
 Fäktning
 Gymnastik
 Judo
 Simhopp
 Simning
 Taekwondo
 Tennis
 Volleyboll
 Vattenpolo

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Sommaruniversiaden 2009

2009 i Serbien
2009
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sportåret 2009
Utbildningsåret 2009
Belgrad under 2000-talet